Небо:

 Небо — простір над землею або поверхнею будь-якого іншого астрономічного об'єкта.
 Небо — інша назва раю.
 Небо — інша назва Урана, грецького бога Неба.
 НЕБО — Запорізька Обласна Громадська Молодіжна Організація.
 Небо (РЛС) — російські радіолокаційні станції.